Ю́рий Васи́льевич Аксю́тин (род. 11 августа 1935, Москва, СССР) — советский и российский историк, специалист в области политической истории России XX века. Доктор исторических наук, профессор. Один из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Биография 

В 1953 году окончил московскую школу № 203.

В 1958 году окончил Московский государственный историко-архивный институт. 

В 1958—1961 годах — старший инспектор архивного отдела Сахалинского областного исполнительного комитета.

В 1961—1962 годах — старший научный сотрудник Центрального государственного архива кино- и фотодокументов СССР.

В 1967—1971 годах — консультант журнала «Коммунист».

В 1971—1974 годах — консультант журнала «Политическое самообразование».

В 1974—1978 года — редактор Агентства печати «Новости».

В 1977 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Борьба большевиков за дальнейшее укрепление революционного единства рабочего класса против мелкобуржуазных партий в первый год Советской власти (Октябрь 1917 — ноябрь 1918 гг.)». 

В 1978—1988 годах — старший преподаватель, доцент Московского автомобильно-дорожного института.

В 1988—1991 годах — доцент Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

С 1992 года — заведующий отделом журнала «Панорама».

С 1993 года — сотрудник научного журнала «Власть».

С 1993 года — доцент кафедры Отечественной истории (с 1998 года — кафедры новейшей истории России) Московского государственного областного университета, с 2002 года — профессор.

В 2000 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Хрущёвская оттепель и общественные настроения в СССР 1953—1964 гг.». 

Основная область научных интересов: новейшая русская история (краеведение, социальная и политическая история, историческая биография). 

Принадлежит к позитивистской школе.

В молодости увлекался спортом (футбол, баскетбол, конный спорт).

Научные труды

Монографии 
 Аксютин Ю. В. «Товарищ Хрущёв зазнался…» : к 50-летию июньского пленума ЦК КПСС 1957 года.
 Н. С. Хрущёв. Материалы к биографии. / Сост. Ю. В. Аксютин. — М.: Политиздат, 1989. — 367 с. — ISBN 5-250-00666-3.
 Аксютин Ю. В. Постсталинское общество: проблема лидерства и трансформация власти. М., 1990 (в соавт.).
 Аксютин Ю. В., Волобуев О. В. XX съезд КПСС: новации и догмы. — М.: Политиздат, 1991. — 224 с. ISBN 5-250-00532-2.
 Л. И. Брежнев. Материалы к биографии: сборник очерков, статей, воспоминаний / Р. А. Медведев и др. ; сост. Ю. В. Аксютин]. — М.: Издательство политической литературы, 1991. — 383 с.
 Аксютин Ю. В. Штатский маршал, ставший премьером (Н. А. Булганин).
 Политическая история России. Ч. 4. М., 1998 (чл. авт. кол.).
 Аксютин Ю. В. 1937 год. М., 2007.
 Аксютин Ю. В. «В Москве хорошая погода», или Почему Хрущёва отправили в отставку. М., 2008.
 Аксютин Ю. В. Мятеж Чехословацкого корпуса. М., 2008.
 Аксютин Ю. В. Хрущёвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953—1964 гг. — : РОССПЭН, 2004. — 487 с. — ISBN 5-8243-0496-3.
 Рец.: 
 Аксютин Ю. В., Волобуев О. В., Журавлёв В. В. Леонид Ильич Брежнев: человек в политике и политика в человеке. — М.: МГОУ, 2013. — 227 с.
 Аксютин Ю. В. Послеоктябрьское похмелье гегемона: рабочий класс и политические партии России в первый год советской власти (ноябрь 1917 — конец 1918 гг.). — М.: МГОУ, 2013. — 407 с. -- ISBN 978-5-7017-2174-4.
 Аксютин Ю. В., Гердт Н. Е. Русская интеллигенция и революция 1917 года: в хаосе событий и в смятении чувств. — М.: РОССПЭН, 2017. — 703 с. -- ISBN 978-5-8243-2106-7.
 Аксютин Ю. В. Между отчаянием и восторгом: Русская интеллигенция после революции 1917 года: монография. — М.: МГОУ, 2017. — 219 с. -- ISBN 978-5-7017-2729-6 .

Статьи 
 А. М. Коллонтай // Пропагандисты ленинской школы. М., 1975 (2-е и 3-е изд. М., 1979, 1985);
 А. П. Шляпников // Факел. Ист. рев. Альманах. М., 1990, 1991;
 Политические реалии послевоенного периода. «Либеральная весна» и её политическая судьба // Политическая история Россия-СССР-РФ М., 1996
 
  (Предисловие. — С. 3—4).
 
 
 
 Уничтожал ли Хрущёв архивы? // Документ. Архив. Информационное общество: материалы III-ей Международной научно-практической конференции, Москва, Российский государственный гуманитарный университет, 28 сентября 2017 г. — М.: ТЕРМИКА.РУ, 2018. — C. 130--138. 

 Большая Российская энциклопедия

Научно-популярные публикации

Справочные издания 
  (Зиновьев Г. Е. — С. 117—121; Каменев Л. Б. — С. 131—136).

Примечания

Ссылки 
 Аксютин Юрий Васильевич // Вестник МГОУ
 Аксютин Юрий Васильевич // Лица МГОУ
 Публикации Ю. В. Аксютина на ELIBRARY.ru

Архивисты СССР
Историки России
Выпускники МГИАИ
Преподаватели МАДИ
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Преподаватели Московского государственного областного университета
Авторы Большой российской энциклопедии